Vannucchi peut désigner:
 Andrea Vannucchi, peintre italien de la Haute Renaissance ;
 Jean-Luc Vannuchi, footballeur français ;
 Luigi Vannucchi, acteur italien ;

Voir aussi